Wahlausschuss bezeichnet jeweils als Kurzform:
 den Bundeswahlausschuss
 einen Landeswahlausschuss
 den  Bundestagsgremien#Wahlausschuss zur Vorbereitung der Wahlen von Richtern des deutschen Bundesverfassungsgerichts
Siehe auch
 Hoher Wahlausschuss, höchste Wahlbehörde in der Türkei